Název Hrzín má více sídel:
 Hrzín (Ratměřice), část obce Ratměřice v okrese Benešov (k. ú. Hrzín)
 Hrzín (Nový Kostel), část obce Nový Kostel v okrese Cheb (k. ú. Hrzín u Nového Kostela)
 Hrzín (vojenský újezd Hradiště), zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Malý Hrzín, část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary (k. ú. Malý Hrzín)